Виктор Александрович Громыко (; 1 января 1923, деревня Сеньково, Могилёвский район, Могилёвская область, БССР, СССР — 10 июля 2019) — белорусский художник. Почётный член Национальной академии наук Беларуси (2000), профессор (1981). Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1970). Народный художник Белорусской ССР (1991). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Виктор Громыко родился 1 января 1923 года в деревне Сеньково Могилёвского района. Детство прошло в посёлке Смольяны. Перед войной, 21 июня 1941 года, окончил неполную среднюю школу (7 классов). Во время войны был в партизанской группе Константина Заслонова, позднее в Смоленском партизанском полку.

Учился в Витебском художественном училище. В 1951 году окончил Минское художественное училище, в 1959 году — Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская академия искусств). В 1959—1997 годах был преподавателем в Белорусской академии искусств. С 1977 по 1982 годы являлся председателем правления Союза художников БССР.

Умер 10 июля 2019 года. Прощание состоялось 11 июля в здании Института истории Национальной академии наук Беларуси. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

Творчество 
Работал в станковой живописи в жанрах картины, пейзажа, портрета. Одна из главных тем художника — Великая Отечественная война. Произведения художника находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Музее современного изобразительного искусства в Минске, Могилёвском областном художественном музее им. П. Масленникова, Третьяковской галерее в Москве.

Избранные работы 

 «Солдаты» (1967)
 «1941 год. Над Припятью» (1970)
 «Женщинам Великой Отечественной посвящается» (1972)
 «Песня о моем отряде» (1978)
 «Яблоки урожая 1941 года» (1987)
 портрет Я. Брыля (1968)
 портрет А. Ф. Юрьева (1982)
 портрет В. Быкова (1984)
 «Льны белорусские» (1970)
 «Июль пахнет травами» (1990)
 «Над старыми окопами — тишина» (1995)

Награды 

 Орден Отечества (Белоруссия) III степени (2003)
 Орден Франциска Скорины (2013)
 Медаль Франциска Скорины (1996)
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени
 Золотая медаль ВДНХ
 Серебряная медаль Грекова
 Международная премия имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства (2010)
 Почётная грамота Верховного Совета Республики Беларусь (1992)

Примечания

Ссылки 
 Громыко Виктор Александрович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Преподаватели Белорусской академии искусств
Выпускники Белорусской академии искусств
Выпускники Минского художественного училища
Похороненные на Восточном кладбище Минска